Списък на всички герои в сериала Джесика Джоунс по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия Netflix.

Главни Герои

Епизодични Герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон 

Джесика Джоунс
Сериали от Киновселената на Марвел